Theo James Walcott, angleški nogometaš, * 16. marec 1989, Stanmore, Anglija, Združeno kraljestvo.

Theo Walcott igra za Southampton, bil je tudi član angleške reprzeentance. Klub temu, da je primarno napadalec, večinoma igra na krilni poziciji.

Klubska statistika 

Pravilno do 21. Avgust 2010

Sklici

Zunanje povezave 

 

Angleški nogometaši
Angleški nogometni reprezentanti
Udeleženci Svetovnega prvenstva v nogometu 2006
Udeleženci Evropskega prvenstva v nogometu 2012
Nogometaši Southamptona
Nogometaši Arsenala F.C.
Nogometaši Evertona